Reuß zu Greiz ist der Familienname folgender Personen:

 Hermine Reuß zu Greiz (1887–1947), zweite Ehefrau des ehemaligen deutschen Kaisers Wilhelm II., siehe Hermine Reuß ältere Linie
 Sophie Reuß zu Greiz, geb. Sophie zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (1809–1838), Fürstin von Reuß älterer Linie

Siehe auch:
 Haus Reuß
 Reuß älterer Linie
 Stammliste des Hauses Reuß
 Reuß zu Obergreiz
 Greiz (Begriffsklärung)